Президент Республики Камерун (, ) — глава государства Камерун. Пост президента был установлен 5 мая 1960 года, до этого с момента провозглашения независимости Французского Камеруна 1 января 1960 года главой государства () был действующий премьер-министр Камеруна, подопечной территории ООН под управлением Франции, получившей 16 апреля 1957 года статус автономного государства (, или автономной республики — ).

В списке принято выделение периодов в соответствии с официальным наименованием государства. Отчасти это совпадает с принятым в историографии выделением периодов действия республиканских конституций (по аналогии с выделением периодов истории Французской республики):
 Первая республика () — Конституция 4 марта 1960 года;
 Вторая республика () — Конституция 1 сентября 1961 года (федеративная);
 Третья республика () — Конституция 9 июня 1972 года (унитарная);
 Четвёртая республика () — Конституция 17 января 1996 года.

Республика Камерун (1960—1961) 
После провозглашения независимости Республики Камерун () 1 января 1960 года её главой () стал действующий президент Совета (правительства) Ахмаду Ахиджо, который после проведения 10 апреля 1960 года успешных для возглавляемого им  , принял 5 мая 1960 года президентскую присягу в Национальном собрании, в соответствии с Конституцией, одобренной на прошедшем 21 февраля 1960 года .

Федеративная Республика Камерун (1961—1972) 
По результатам организованного ООН  года референдума Южный Камерун, являвшийся частью Британского Камеруна, подопечной территорией ООН под управлением Великобритании, вошёл в состав Камеруна в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 1608, принятой 21 апреля 1961 года.

Объединение произошло  года путём провозглашения Федеративной Республики Камерун (, ) на основе принятой  года федеральной конституции, по которой страна объединила две части, сохранявшие самостоятельное правительственное администрирование — Восточный Камерун (бывшую франкоязычную Республику Камерун) и Западный Камерун (бывший англоязычный Южный Камерун).

Полномочия президента сохранил за собой Ахмаду Бабатура Ахиджо (позже, в 1965 и 1970 годах он победил на безальтернативных президентских выборах); в Восточном и Западном Камеруне продолжили работу их правительства, при этом премьер-министр Западного Камеруна одновременно стал вице-президентом страны.

После слияния в 1966 году  и  в Камерунский национальный союз в стране установилась однопартийная система власти.

Объединённая Республика Камерун (1972—1984) 
 года прошёл инициированный президентом Ахмаду Ахиджо  о преобразовании Федеративной Республики Камерун в унитарное государство. По его результатам  года была провозглашена Объединённая Республика Камерун (, ), действовавшие в её частях отдельные правительства были объединены.

Республика Камерун (с 1984) 
 года официальное наименование страны было вновь изменено на Республика Камерун (, ). В 1992 годуа была восстановлена многопартийная система, в выборах президента стали принимать участие альтернативные кандидаты.

Одной из целей переименования была формальная ликвидация напоминания о прошлом разделении страны, в связи с обострением сепаратизма в её западной англоязычной части (бывшего Южного Камеруна), где  года была провозглашена независимость Федеративной Республики Амбазония () и  начата вооружённая борьба с центральным правительством.

Федеративная Республика Амбазония 

Независимость Федеративной Республики Амбазония () была провозглашена  года сепаратистами, выступающими за отделение бывшего Южного Камеруна от Республики Камерун.

Лидер сепаратистов Сисику Юлиус Аюк Табе был провозглашён временным президентом само-провозглашённого государства. После его ареста  года в столице Нигерии Абудже и последующей экстрадиции в Камерун,  года на этот был избран Самуэль Икоме Сако.  года в письме из тюрьмы Аюк Табе объявил о роспуске временного правительства Самуэля Сако и восстановлении полномочий кабинета, работавшего до его ареста. Это не было признано Сако, заявившего о своём должном избрании расширенной коллегией выборщиков, состоящей из кабинета министров, представителей страны и регионов. Это спровоцировало политический кризис. 20 августа 2019 года Военный трибунал Яунде приговорил Аюка Табе к пожизненному заключению. В ноябре 2019 года члены временного правительства переизбрали Сако на двухлетний срок полномочий.

Диаграмма пребывания в должности

См. также 
 Список глав правительства Камеруна
 Губернатор Камеруна

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Камеруна на worldstatesmen.org
 Выборы в Камеруне на africanelections.tripod.com

Камеруна

Списки:Камерун